Выришальненский сельский совет () — входит в состав
Лохвицкого района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Выришальное.

История 
 1935 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Выришальное 
 с. Бешты 
 с. Высокое 
 с. Горки 
 с. Слюзиха 
 с. Часниковка 
 с. Шкадретов

Ликвидированные населённые пункты совета 
 с. Николаевка 
 с. Ромашки

Примечания